Oralien – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1899 roku przez brytyjskiego zoologa Percy'ego Wiliama Bassett-Smitha.

Gatunki
Oralien canthari (Heller, 1865)
Oralien elongata (Blainville, 1822)
Oralien incisa (Blainville, 1822)
Oralien pernettiana (Blainville, 1770)
Oralien pinnarum (Blainville, 1822)
Oralien pyriformis (Blainville, 1822)
Oralien uncinata (Müller O.F., 1776)

Przypisy 

Chondracanthidae